Пије де ла Лома има више значења:

 Пије де ла Лома, Пије де ла Куеста (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пије де ла Лома (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику